Bigga  steht für 

 eine Insel im Nil, siehe Bigeh
 ein Flächenmaß, siehe Bigga (Einheit)
 eine britische Fähre, siehe Bigga (Schiff)